Rakau bezeichnet
einen belarussischen Ort (Ракаў) in der Minskaja Woblasz, siehe Rakau (Belarus)
die Gemeinde Rakov in Tschechien
die Ortschaft Raków in der Gemeinde Baborów, Polen